Goodnestone är en ort och civil parish i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet Kent och riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden London. Goodnestone ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Goodnestone är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Goodnestone. Runt Goodnestone är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Margate,  km nordost om Goodnestone. Trakten runt Goodnestone består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kent
Civil parishes i Kent